Råssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Råssjön, Halland, sjö i Laholms kommun, 
Råssjön, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (4,84 km²)

Se även
Råsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn